Tito steht für:

 Tito (Basilikata), italienische Gemeinde
 (1550) Tito, Asteroid des Hauptgürtels
 Tito Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Tito ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Tito Yllana (* 1948), philippinischer Erzbischof, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Diego Quispe Tito (1611–um 1681), peruanischer Maler
 Josiane Tito (* 1979), brasilianische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Josip Broz Tito (1892–1980), jugoslawischer Politiker
 Dennis Tito (* 1940), US-amerikanischer Unternehmer und erster Weltraumtourist
 Ettore Tito (1859–1941), venezianischer Maler und Bildhauer
 Koru Tito (1960–2022), kiribatischer Geistlicher, ernannter Bischof von Tarawa und Nauru
 Michele Tito (1920–1968), italienischer Leichtathlet
 Santi di Tito (1536–1603), italienischer Maler und Architekt
 Teburoro Tito (* 1953), kiribatischer Politiker
 Tiberio Tito (1573–1627), italienischer Maler

Siehe auch:
 Tito & Tarantula, US-amerikanische Rockband
Titu  (Begriffsklärung)